Lagna steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Maurizio d’Opaglio in der Provinz Novara, Italien
 die lokale Bezeichnung der Gemeinde Alagna Valsesia in der Provinz Vercelli, Italien